LGF peut faire référence à :

 la Ligue guadeloupéenne de football
 Librairie générale française, filiale d'Hachette depuis 1954 qui édite la collection Le Livre de poche.